Nurminen est un nom de famille finlandais porté, entre autres, par les personnes suivantes:

Patronyme 
 Aili Nurminen (1896-1972), météorologue
 Aki Nurminen (né en 1980), joueur de hockey sur glace
 Aleksi Nurminen (né en 1889), poète
 Annika Nurminen (née en 1987), lanceuse de marteau
 Arja Nurminen (né en 1945), acteur
 Elli Nurminen (1899-1987),  député 
 Hanna Nurminen (né en 1955),  président de la Fondation Kone
 Heikki Nurminen (1921-2002), chanteur d'opéra
 Iiro Nurminen (né en 1990), joueur de floorball
 Ilmari Nurminen (né en 1991), membre du Parlement (SDP)
 Jaakko Nurminen (1928-2014), maire de Kangasala 1960-1991
 Jari Nurminen (né en 1961), athlète automobile
 Jere Nurminen, journaliste sportif

 John Nurminen (1877-1951),  fondateur de  John Nurminen Oy
 Juha Nurminen (né en 1946), président du conseil d'administration de John Nurminen
 Jukka Nurminen, producteur de Little Kakkonen
 Julius Nurminen (1887-1918), journaliste et député (SDP)
 Kai Nurminen (né en 1969), joueur de hockey sur glace
 
 Kerttu Nurminen (né en 1943), artiste verrier
 Kimmo Nurminen (né en 1971), rédacteur en chef du magazine musical Sue
 Kirsi Nurminen (né en 1956), acteur
 Lauri Nurminen (1906-2009), la dernière survivante des Blancs de la guerre civile finlandaise
 Majka Nurminen, musicien et compositeur pour enfants
 Marjo T. Nurminen (né en 1967), journaliste à Yleisradio
 Markku Nurminen (né en 1943), mathématicien, professeur
  Matti Nurminen (né en 1947), sculpteur
  Matti Nurminen (1911-2000), conseiller maritime
  Matti Nurminen (née en 1942), actrice
 Nestori Nurminen (1919-2003), membre de la SKDL
 Niina Nurminen (née en 1965), acteur
 Pasi Nurminen (né en 1975), gardien de but de hockey
 Simo Nurminen (né en 1949), orienteur
 Taito Nurminen (1895-1981), capitaine du hockey sur glace
 Timo Nurminen (né en 1948), gardien de but de hockey
 Uno Nurminen (1895-1972), syndicaliste et homme politique

Autres significations 

 Nurminen Logistics, société de logistique
  Nurminen, lac à Laukaa
 Ruth Nurminen,, un bateau à vapeur

Références 

Homonymie de patronyme finnois